Arafuralijsterdikkop
 Grijsruglijsterdikkop
 Grijze lijsterdikkop
 Mamberamolijsterdikkop
 Oost-Nieuw-Guinese lijsterdikkop
 Roetbruine lijsterdikkop
 Rosse lijsterdikkop
 Rotslijsterdikkop
 Sepik-ramulijsterdikkop
 Tagulalijsterdikkop
 Waigeolijsterdikkop